Чемпиона́т Кита́я по футбо́лу 2014 или Пин Ань Суперлига Китайской футбольной ассоциации 2019 () — 16-й сезон после основания китайской Суперлиги. Титульным спонсором чемпионата стала компания «Ping An Insurance». Сезон открывается 1 марта и заканчивается 30 ноября. Защищает чемпионский титул клуб «Шанхай СИПГ», который стал чемпионом в розыгрыше 2018 года.

По-прежнему, в практику приглашения в команду легионеров и игроков до 23 лет будут вноситься изменения. Также как и с начала сезона 2017 года, на площадке
в стартовом составе должен выходить как минимум один игрок не старше 23 лет (родившийся после 1 января 1996 года). Однако, общее количество легионеров в матче перестало зависеть от количества игроков до 23 лет. Клуб может зарегистрировать четырёх иностранных игроков, а в матче могут принять участие трое легионеров. С другой стороны, как минимум три игрока до 23 лет должны принять участие в матче. К тому же, если игроки до 23 лет вызываются в национальную сборную, количество игроков данного возраста для участия в матче лиги может быть сокращено.

Изменения в составе Суперлиги 
Клубы, получившие повышение в классе из первой лиги сезона 2018 года
 Ухань Чжоэр
 Шэньчжэнь

Клубы, потерявшие право выступать в Суперлиге и отправленные в первую лигу сезона 2018 года
 Чанчунь Ятай
 Гуйчжоу Хэнфэн

Изменение названия клубов 
 В январе 2019 года клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сменил название на «Тяньцзинь Тяньхай».

Клубы

Основная информация

Иностранные игроки 
В течение сезона клубы могут зарегистрировать в общей сложности шесть иностранных игроков, но их число в любой момент времени ограничено четырьмя. В заявку на каждый матч может быть внесено не более трех иностранных игроков. Кроме того, иностранцем не будет считаться один игрок китайского происхождения из Гонконга, Макао или Тайваня (за исключением вратарей) при условии, что как профессиональный игрок он впервые зарегистрирован в футбольной федерации одной из этих стран.

Турнирная таблица 
ПРОЧИТАЙ СЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕД ПРАВКОЙ: пожалуйста, не забывайте обновлять дату ().ПОСЛЕ ПРАВКИ: Страницы с шаблоном могут быть обновлены не сразу, как обновить страницу описано в статье ВП:КЭШ.

Результаты матчей

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Примечания 

2019
Спорт в Китае в 2019 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019